

Чистопольське сільське поселення — сільське поселення, Котельніцький район, Кіровська область
 Чистопольське сільське поселення — сільське поселення, Чистопольський район, Татарстан